Helmer steht für:

 Helmer (Straße), Verbindungsweg zwischen Deich und Siedlungen
 Helmer (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Helmer (Indiana), Ort im Steuben County
 Helmer (Michigan), Ort im Luce County

Helmer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander M. Helmer (* 1967), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Andreas Helmer (* 1966), deutscher Fußballspieler
 August Helmer (1818–1883), Senator und Stadtsyndikus von Hildesheim
 Bryan Helmer (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Claus Helmer (* 1944), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor
 Daniel Helmer (* 1986), österreichischer Musiker, Filmkomponist, Musikproduzent und Filmemacher
 Fritz Helmer (1921–2009), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Gilbert Helmer (1864–1944), Abt des Stift Tepl in Westböhmen
 Hans Helmer (1901–1969), deutscher Sportfunktionär
 Hermann Helmer (1849–1919), deutscher Architekt in Wien
 Lars Helmer (* 1969), deutscher Theaterregisseur und Dramaturg
 Olaf Helmer (1910–2011), deutsch-amerikanischer Mathematiker und Futurologe
 Oskar Helmer (1887–1963), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philipp Helmer (1846–1912), deutscher Künstler
 Richard Helmer (* um 1940), deutscher Anthropologe
 Roger Helmer (* 1944), britischer Politiker
 Roland Helmer (* 1940), deutscher Maler
 Rudolf Helmer (1914–2007), deutscher Widerstandskämpfer und Diplomat
 Thomas Helmer (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Veit Helmer (* 1968), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Hellmer